Les Masters de snooker 2012 ont eu lieu du 15 au  à l'Alexandra Palace de Londres, en Angleterre.

Ils ont été remportés par l'Australien Neil Robertson aux dépens de Shaun Murphy par 10 frames à 6.

Dotation

Tableau final

Finale

Centuries (20) 
 141, 125 Ronnie O'Sullivan
 140, 121, 107 Judd Trump
 139, 122, 107, 102, 101, 100 Shaun Murphy
 124 Mark Allen
 119, 103, 101, 100, 100 Neil Robertson
 112, 110 Mark Selby
 109 John Higgins
 100 Stephen Lee

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

2012
Snooker en 2012
Sport en Angleterre en 2012
Sport en janvier 2012